

События 

 15 графств Англии разграблены скандинавами.
 Около 1010 — основание Торфинном Карлсефни первого поселения в Винланде. Торфинн женат на Гудрид, вдове брата Лейфа Эрикссона. Рождение у них сына Снорри.
 1010 (или 1011) — сожжение Ньяля (Исландия).
 Германские королевские войска вторгаются в польские владения.
 22 сентября — немецкое войско без потерь вернулось обратно в Мерзебург.
 Архиепископство венгерское обосновывается в Эстергоме на Дунае.
 Манихеи, или катары, появляются в Ажане.
 В Бари восстание против греков, поддержанное нормандской эскадрой.
 1010 — Халиф Кордовы Мухаммад II (вторично). Вскоре убит.
 Хишам II второй раз становится кордовским халифом.
 По приказу фатимидского халифа Хакима разрушен Храм Гроба Господня (восстановлен арабами после смерти этого правителя Египта).
 Ростовский князь Ярослав Владимирович, будущий великий киевский князь Ярослав Мудрый, основывает крепость у слияния рек Волга и Которосль — будущий город Ярославль.
 Войска киданей переправились через реку Амноккан (Ялу) и вторглись в Корею.
 Престол Вьетнама переходит в руки Ли Конг Уана, основателя династии Поздние Ли.
 Вьетнам, перенесение столицы из Хоалы в Тханглонг (современный Ханой, основанный около VIII века).

Продолжающиеся события 
 Около 1010—1085 — Толедский эмират.
 Около 1010—1038 — Альмерийский эмират (вассалы).
 1010/1011—1065 — Валенсийский эмират.
 1010—1013 — халиф Кордовы Хишам II (вторично).
 1010—1031 — король Корё Хёнджон.
 1010—1225 — династия Поздние Ли во Вьетнаме.
 1010—1028 — император Вьетнама Ли Тхай То (Конг Уан). Основал столицу Тханглонг (город Взлетающего дракона) на месте Ханоя. Вёл большое строительство.

В литературе 
 1010 — Мурасаки Сикибу создала свой «Дневник»

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1010 году
 Ланфранк, архиепископ Кентерберийский

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1010 году
 Мухаммад II, халиф Кордовы

См. также

Примечания